Алакольский сельский округ

 Алакольский сельский округ — округ в Егиндыкольском районе Акмолинской области.
 Алакольский сельский округ — округ в Железинском районе Павлодарской области.